De acht bergen (roman), een boek van Paolo Cognetti uit 2016
 De acht bergen (film), een Belgisch-Frans-Italiaanse film uit 2022